Geresi – abitanti di Gera Lario
Geresi – abitanti di Gerro